Вратислав, Воротислав — українське і загальнослов'янське чоловіче ім'я, що означає «той, хто повернув втрачену славу».

Також існує жіноча форма імені - Вратислава.

Відповідності 

У інших народів імені Вратислав відповідають імена:

Персоналії 

 Вратислав I — чеський князь з роду Пржемисловичів, батько Вацлава Святого.
 Вратислав ІІ — князь (с 1061 г.) і король (з 1086 р.) Чехії.

Посилання 

 Язычество славян. Славянские имена 
 Рідні імена

Чоловічі імена
Українські імена